Koningin Julianaplein (Den Haag)
 Koningin Julianaplein (Voorburg)

Zie ook
 Julianaplein (doorverwijspagina)